Corentin Séguy (1995-), karatéka français.
 E.A. Séguy (1877-1951), peintre décorateur français 
 Eugène Séguy (1890-1985), entomologiste français.
 Francia Séguy (1914-2013), actrice française.
 Jean Séguy (1914-1973), linguiste français.
 Jean Séguy (1925-2007), sociologue des religions français.
 Georges Séguy (1927-2016), homme politique et syndicaliste français.
 Raymond Séguy (1929-2022), évêque de Gap et d'Autun.

Patronyme français